Personalvetarstuderandes Riksförbund (P-Riks) grundades 1992 och är en paraplyorganisation för Sveriges personalvetarföreningar som representerar cirka 2500 personalvetarstudenter. Organisationen är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation med syfte att öka de svenska personalvetarutbildningarnas konkurrenskraft samtidigt som den skall verka som en mötesplats för sina medlemmar. P-Riks samlar totalt 15 olika medlemsföreningar på 15 olika lärosäten i Sverige.

P-Riks Alumni (studentförening), är en förening för före detta aktiva på Sverige-nivå inom personalvetarsverige.

P-Riks medlemsträffar

Riksmötet 
Riksmötet är årets första P-Riks medlemsträff och brukar hållas under mars. Medlemsträffarna har som mål att se till att de nya personer i medlemsföreningars styrelser får en inblick i hur P-Riks fungerar samt ser till så att man får kontakt med de andra föreningarna inom P-Riks. Riksmötet brukar fungera som en teambuilding inför det nya P-Riks-året. Under Riksmötet tar även årsmötet beslut angående årets verksamhetsplan och budget.

Utvecklingsdagarna och ordförandeträffen  
Utvecklingsdagarna och ordförandeträffen är prioriterade projekt under Personalvetarstuderandes Riksförbund (P-Riks) verksamhetsår. Ordförandeträffen är ett tillfälle för medlemsföreningarnas presidier att mötas för att utbyta erfarenheter och ta del av föreläsningar och workshops rörande den ledande positionen i styrelserna.  

Utvecklingsdagarna hålls under två tillfällen per verksamhetsår, en gång under våren vanligtvis under maj och en gång under hösten vanligtvis under oktober. Dessa medlemsträffar genomförs i samarbete med Akademikerförbundet SSR. Utvecklingsdagarna är utformade med föreläsningar, diverse diskussionsforum och workshops. Dagarna avslutas med mingel där deltagare har möjligheten att fördjupa diskussioner som uppstått till följd av en föreläsning eller helt enkelt umgås med nya kontakter.

Alumniträffen 
Till alumniträffen bjuds tidigare styrelser in för att den nuvarande styrelsen ska få tillgång till det organisatoriska minnet i förbundet, samt att alumnerna ska kunna mötas och nätverka.

Årsmötet 
Årsmötet är årets sista medlemsträff som brukar hållas under november. Årsmötet fungerar som ett avstamp för nästa års verksamhet. Under årsmötet avtackas även årets styrelse och nästkommande styrelse väljs in samt förslag till nästkommande års budget och verksamhetsplan lämnas.

Ordförande 

 2023 - Amanda Odenstam
 2022 - Malin Carell
 2021 - Evelyn Fjellsdotter
 2020 - Evelyn Fjellsdotter
 2019 - Erica Karlsson
 2018 - Oskar Börjesson
 2017 - Oskar Börjesson
 2016 - Hanna Lindroth
 2015 - Erik Siebers
 2014 - Agnes Back
 2013 - Maja Flygt
 2012 - Lotta Viklund Hedin
 2011 - Kristin Lanevik
 2010 - Carina Martala
 2009 - Louise Jeanson
 2008 - Ida Karlsson
 2007 - Elin Frost
 2006 - Johan Areskog
 2005 - Terese Fernbring
 2004 - Kenny Lee Iker
 2003 - Jenny Lundström
 2002 -
 2001 -
 2000 - Pontus Lundin, Sara Thysell
 1999 - Sara Thysell
 1998 - Stefan Svensson
 1997 - Louise Dominiqe
 1996 - Marie Härstedt
 1995 - Fredrik Arvas
 1994 -
 1993 -
 1992 -

P-Riks medlemsföreningar 
 Plum - Umeå, Umeå universitet
 PuB - Östersund, Mittuniversitetet
 PA-Gefle - Gävle, Högskolan i Gävle
 DalPal - Falun, Borlänge, Högskolan Dalarna 
 Dynamicus - Uppsala, Uppsala universitet
 Pelikan - Karlstad, Karlstad universitet
 SthlmUp - Stockholm, Stockholms universitet
 PerS  - Huddinge, Södertörns högskola
 PEVE - Örebro, Örebro universitet
 PULS - Linköping, Linköpings universitet
 Pegasus - Göteborg, Göteborgs universitet
 Pax - Växjö, Linnéuniversitetet
 Corpus Callosum - Halmstad, Högskolan i Halmstad
 Cefyrekon - Kristianstad, Högskolan Kristianstad
 PiL - Lund, Lunds universitet

Referenser

Externa länkar 
 Personalvetarstuderandes Riksförbund
Bolagsfakta Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund

Paraplyorganisationer
Ungdomsorganisationer i Sverige

Organisationer bildade 1992